Ebeling ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 

 Alfred Ebeling (1857–1931), deutscher Bankier
 Allan Ebeling (1897–1975), schwedisch-amerikanischer Keramiker und Multikünstler; ihm wurde das Ebelingmuseet in Torshälla (Schweden) gewidmet
 August Ebeling (1859–1935), deutscher Physiker und Ingenieur
 Christoph Daniel Ebeling (1741–1817), deutscher Pädagoge und Bibliothekar
 Claudia Müller-Ebeling (* 1956), deutsche Kunsthistorikerin, Autorin und Übersetzerin
 Dietrich Ebeling (* 1950), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Edith von Ebeling (1908–1955), deutsche Kabarettistin, Bühnen- und Filmschauspielerin

 Ferdinand Ebeling (1878–1933), deutscher Landwirt und Landrat
 Franz Ebeling (1881–1941), deutscher Geologe und Verleger

 Fritz Ebeling (1930–2011), deutscher Maler, Grafiker und Kunstpädagoge 

 Gerhard Ebeling (1912–2001), deutscher Theologe

 Heinrich Ebeling (Ratsherr) († 1475), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Heinrich Ebeling (1840–??), deutscher Altphilologe

 Jörn Ebeling (1939–2006), deutscher Dichter und Übersetzer
 Jürgen Ebeling (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Jutta Ebeling (* 1946), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Karl Joachim Ebeling (* 1949), deutscher Physiker
 Karola Ebeling (* 1935), deutsche Schauspielerin
 Klaus Ebeling (1931–2011), deutscher Schauspieler
 Knut Ebeling (* 1970), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Monika Ebeling (* 1959), deutsche Sozialpädagogin
 Moritz Ebeling († 1537), deutscher Geistlicher
 Nicolaus Ebeling (1870–1939), deutscher Reeder
 Ralf Michael Ebeling (* 1959), deutscher Ökonom
 Reinhold Ebeling (vor 1899–nach 1938), deutscher Kirchen- und Dekorationsmaler, Restaurator und Konservator von Kunstdenkmälern
 Rudi Ebeling (1921–2007), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch 
 Liste der Ebeling-Fischdampfer
 Ebling
 Eberling
 Ebel

Weblinks 
 Ebeling bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname